911 puede referirse a:

 El año 911 de la era cristiana.
 El número 911.
 El número telefónico 9-1-1 de emergencias en varios países.
 El luchador profesional estadounidense 911 (o Al Poling).
 El asteroide (911) Agamemnon.

Asimismo, en música, puede hacer referencia a:
 La banda británica 911.
 La canción «911» de Cyndi Lauper, perteneciente a su álbum True Colors (1986).
 La canción «911» de Wyclef Jean, perteneciente a su álbum The Ecleftic: 2 Sides II a Book (2000).
 La canción «911» de Gorillaz, perteneciente a la banda sonora de Bad Company (2002).
 La canción «911» de Lady Gaga, perteneciente a su álbum Chromatica (2020).
 La canción «911» de Sech, perteneciente a su álbum 42.
 La canción «911» de Feid, perteneciente a su álbum Así como suena.
 La canción «911/Mr. Lonely» de Tyler, the Creator, perteneciente a su álbum Flower Boy (2017).
 El álbum 9.11 (2001) de Ron Thal.

También, puede referirse a:
 El coche deportivo Porsche 911.
 La línea 911 del servicio interurbano de Madrid.
 La línea 911 de autobuses de Argentina.

Asimismo, puede hacer referencia a:
 El valor 9/11 para designar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
 La comisión independiente del gobierno de Estados Unidos Comisión del 11-S que investigó dichos atentados.
 El informe final Reporte de la Comisión del 11-S emitido por la Comisión del 11-S.
 El documental 9/11 de Gédéon y Jules Naudet.

Además, en televisión, puede referirse a:
 La serie de televisión estadounidense 9-1-1.
 La serie de televisión estadounidense Reno 911!